Австрия принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1924 года в Шамони (Франция), где завоевала одну серебряную и две золотые медали.

Медалисты

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

Страны на зимних Олимпийских играх 1924 года
Спорт в Австрии в 1924 году